Ор'я́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південь від Парижа, 31 км на схід від Ліможа, 38 км на південний захід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 61 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 121,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ор'я на сайті французького Національного інституту географії
 Ор'я на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ор'я на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез